Oberweinberg ist der Ortsname von

 Oberweinberg (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberweinberg (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberweinberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberweinberg bei Plagwitz, Dorf im ehemaligen Landkreis Löwenberg in Schlesien

 Oberweinberg (Gemeinde Wiesfleck), Ortsteil der Gemeinde Wiesfleck, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Oberweinberg (Gemeinde Nußbach), Ortsteil von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Oberweinberg (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich